El término El Espinar puede referirse a:

Divisiones administrativas

España 
 El Espinar (C.P. 19223), de la provincia de Guadalajara;
 El Espinar (C.P. 30329), de la región de Murcia;
 El Espinar (C.P. 34310), de la provincia de Palencia;
 El Espinar (C.P. 40400), municipio de la provincia de Segovia;
 La Estación de El Espinar (C.P. 40400), localidad de la provincia de Segovia;
 El Espinar (C.P. 28310), de la provincia de Toledo;